Molekulska formula -{C12H20N2}- se može odnositi na:

 Amiflamin
 Tremorin